Sugar & Spice – album dei The Searchers
 Sugar & Spice – album di Mýa